Citarum kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ci Tarum (vattendrag i Indonesien, Jawa Barat, lat -5,94, long 106,99), 
 Kelurahan Citarum, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar